Confetti peut désigner :
 un confetti est historiquement une dragée, puis une boulette de plâtre, puis un petit morceau de papier carré, puis rond, lancé en poignées durant une fête, un carnaval.
 The Confetti's est un groupe de musique électro belge des années 1990 de style "new beat".